Сен-Лора́н-ле-Бен (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сент-Этьен-де-Люгдаре. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07262.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, 145 км юго-западнее Лиона, 55 км к западу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 156 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 89 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 53 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 59,6 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 53 активных работали 45 человек (24 мужчины и 21 женщина), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 36 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 , был основан в 1850 году

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш